„Опознай България – 100 национални туристически обекта“ е българско национално туристическо движение, възникнало през
1966 г.

Целта на движението е да насърчи туристите да се запознаят с някои от най-значимите туристически обекти в България. Сред обектите на движението са културни, исторически, географски, археологически, архитектурни паметници със световно, национално и регионално значение. Те включват най-забележителните природни феномени в страната, исторически местности, архитектурни резервати, храмове и манастири, най-високите планински върхове, даващи цялостна картина на богатото културно-историческо и природно наследство по българските земи от дълбока древност до наши дни.

Посещението и запознаването с обектите се удостоверява с поставянето на специален печат на съответния обект на определеното за това място в туристическите книжки, които се издават от Българския туристически съюз и се продават в туристическите дружества и в обектите, включени в движението.

Отличията на движението са бронзова, сребърна и златна значка, които се връчват от Националния организационен комитет (НОК) към БТС, за посетени съответно 25, 50 и 100 обекта.

Ежегодно през месец август НОК провежда томбола с имената на носителите на значки, като наградите са екскурзии в чужбина и страната, велосипеди, палатки, спални чували и други материални и морални награди.

Част от обектите в списъка до 10 ноември 1989 г. са свързани с комунистическия строй. След 1989 г. списъкът е редактиран неколкократно, като настоящият му вид и номерация са от 2003 г. Сега включва 174 номера на обекти, някои от които имат повече от 1 подобекта.

Съорганизатори на движението са:
 Българският туристически съюз,
 Министерството на образованието и науката,
 Министерството на културата,
 Министерството на младежта и спорта,
 Свети Синод на Българската православна църква,
 Министерството на околната среда и водите,
 Съюзът на българските автомобилисти,
 Българският червен кръст,
 Българското национално радио и
 Българската национална телевизия.

Стоте национални туристически обекта

Карта

Външни препратки 
 Български туристически съюз (официален сайт)
 Обекти по номера  – страница в официалния сайт
 Карта със 100-те обекта
 Сборник „100 национални туристически обекта“ – в сайта на Сдружение „Национално обединение съхрани българското“ (Българската къща)

Източници